Jaz je lahko:
 Jaz, posameznik kot zavesten subjekt vsega doživljanja.
Jaz, zaimek
 Jaz, otoček v Dalmaciji
 Jaz, robot, zbirka zgodb pisatelja Asimova
 Jaz, robot, znanstveno fantastični film
 Jaz, rt pri Budvi (Črna Gora)
 Jaz, zaliv pri Budvi (Črna Gora)
 Jaz, zaliv na zahodni obali Cresa